Рафаэль Арутюнян:
 Арутюнян, Рафаэль Варназович (1930—2019) — российский и советский учёный в области радиационной безопасности.
 Арутюнян, Рафаэль Владимирович (род. 1957) — российский и американский тренер по фигурному катанию.